Шохрух Юлдашев (, 29 грудня 1985) — Узбецький поп-співак, актор, відомий під псевдонімом Шохруххон, прославився в Узбекистані в 2002 році піснею «SMS». Шохруххон співає узбецькою, російською, казахською та перською мовами.

Шохруххон домігся великих успіхів на акторській ниві. Шохруххон отримав широке визнання та визнання в Узбекистані після головної ролі в узбецькій драмі 2006 року «Ромео и Джульетта». З тих пір він знявся в багатьох узбецьких комедійних фільмах. Зокрема, велику популярність актрисі принесли фільми «Ярим бахт», який вийшов на великі екрани в 2007 році, і «Волки».

Біографія 
Шохрух Юлдашев народився в Ташкенті 1985 року в сім'ї актора Зебо Наврозва. Після закінчення середньої школи вступив до Державного інституту мистецтв Узбекистану, який закінчив у 2009 році.

Кар'єра

Співоча кар'єра 
Шохрухон розпочав свою співочу кар'єру у 2004 році. Шохрухон випустив свої перші пісні у 2006 році. Його першими піснями були «смс», «Гігорім», «Сенсіз», «Сенда їжи калбім» та «Мода». За свою творчу діяльність з 2010 по 2022 рік Шохрухон випустив багато пісень, серед яких «Гулилолам», «Чорла», «Менинг кошигим», «Зорсан», «Йиглар осмон», «Шошма», «Когирчок», «Звезды», «Комила», «Паризод», «Алдамадим», «Йонингдаман», «Жоним дадам», «Юрак», «Гулим», «Телба», «Унамади» и «Оддий бола», «Кино» здобули велику популярність серед молоді.

Акторська кар'єра 
За цей час він знявся у кількох фільмах.  Він також почав зніматися у 2006 році. Незважаючи на головні ролі у фільмах «Ромео та Джульєтта», «Половина щастя» та «Горе Сумалаку», він отримав позитивні відгуки за свою дебютну роль.  Потім співак знявся ще у кількох фільмах, у тому числі у квітні 2007 року у квітні-травні.   2007 року він знявся у фільмі «Вовки». Цей фільм приніс Шохрухон велику популярність і шанувальникам.  2008 року він знявся у фільмі «Вовки 2».   Хонанде цей фільм принесе ще більше слави та багатства.  2009 року вона знялася у фільмі «Міський ліфт».   2010 «Не Ада, тату!» (Тахір і Зухра 2 нова інтерпретація) з'явиться у невеликій ролі у фільмі «Зниклий безвісти», а цього року вона з'явиться у фільмі «Зниклий безвісти». Він також зіграв головну роль у фільмах 2013 року «Йор-йоркані» та «Сен кетма».

Особисте життя 

 Батько: Алишер Юлдашев
 Мама: Зебо Наврузова
 Брат: Шухрат Юлдашев
 Брат: Мухаммад Али Наврузов
 Дружина: Асал Шодиева

У 2016 році Шохруххон одружився з актрисою Асалою Шодієвою. У подружжя народилося двоє дітей:

 Дитина: Мухаммад Юусуф Юлдашев 2019 рік.
 Дитина: Мухаммад Амин Юлдашев 2022 рік .

Нагороди та номінації

Концерти

Альбомы

Видеоклипы

Фільмографія 
Нижче у хронологічному порядку-упорядкований список фільмів у яких Шохруххон з'явився

Примітки

Посилання 

 
 ШохруххонКинопоиск

Киноактёры Узбекистана
Певцы и певицы Узбекистана